Euroleon är ett släkte av insekter som beskrevs av Peter Esben-Petersen 1918. 

Euroleon ingår i familjen myrlejonsländor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Myrlejonsländor
Euroleon (Myrmeleontidae)